

Desporto 
Stamford Bridge — estádio de futebol do Chelsea F.C.

Evento 
Stamford Bridge — batalha de 1066 entre anglo-saxões e noruegueses

Localidade 
Stamford Bridge — vila e paróquia civil de Yorkshire e Humber, na Inglaterra

Desambiguações de estádios
Desambiguações de topônimos